Desa Saradan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Saradan (administrativ by i Indonesien, lat -7,97, long 110,95), Jawa Tengah, 
 Desa Saradan (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 110,99), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar